Het judotoernooi in de klasse tot 70 kilogram voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats op woensdag 10 augustus 2016. Regerend olympisch kampioene was Lucie Décosse uit Frankrijk. Voor Nederland kwam Kim Polling uit in deze klasse; zij verloor in haar eerste wedstrijd van de latere kampioene, Haruka Tachimoto.

Toernooischema

Laatste 4

Herkansingen

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D 

Vrouwen 70